Otolemur monteiri is een nachtactieve primaat uit de familie van de galago's.

Verspreiding 
De soort komt voor in het gebied van Angola tot Tanzania, inclusief Rwanda en West-Kenia. Zijn favoriete biotoop is graslanden, savannes en kreupelhout.

Taxonomie 
De wetenschappelijke naam van het geslacht werd voor het eerst in 1863 geldig gepubliceerd door Abraham Dee Bartlett. Voorheen werd O. monteiri beschouwd als een ondersoort van de dikstaartgalago (O. crassicaudatus). In 2001 klasseerde Colin Groves het dier als een eigen soort met twee ondersoorten:
 Otolemur monteiri monteiri in het zuiden van het verspreidingsgebied;
 Otolemur monteiri argentatus in het gebied rond het Victoriameer.

Dier uit het Afrotropisch gebied
Galago's
IUCN-status niet bedreigd